Чернецово — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на восточном побережье озера Исцо и обоим берегам реки Ущанка (Уща), в 8 км к северо-западу от деревни Усть-Долыссы и в 38 км к северо-западу от города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 148 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Михаила Архангела, архитектор В. Г. Вуколов.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)